Лайбах () — топоним.

 Лайбах — река в Германии.
 Лайбах — немецкое название словенской реки Любляница.
 Лайбах — немецкое название столицы Словении — Любляны.
 Laibach — югославский (ныне словенский) музыкальный коллектив, работающий в стиле индастриал.

См. также